Die Transformatorenfabrik Ammon-Magnus (TRAMAG) ist ein 1923 gegründeter Entwickler und Hersteller von Transformatoren, Drosseln und Filtertechnik. Das Unternehmen gilt als führend im Bereich Neuentwicklungen und Spezialtransformatoren. Die TRAMAG wurde 1923 von dem Ingenieur Hans Magnus in Nürnberg gegründet und zog 1983 an den heutigen Standort Fürth.

Geschichte

Gründung durch Hans Magnus 
Die „Transformatoren und Apparatefabrik Nürnberg“ wurde am 7. Juli 1923 vom Berliner Ingenieur Hans Magnus in Nürnberg Reichelsdorf gegründet. In den Anfangsjahren stellte das Unternehmen hauptsächlich Kleintransformatoren für die Nürnberger Modelleisenbahn-Fabriken her. Daneben entwickelte Hans Magnus auch spezielle Spannungsumwandler für wissenschaftliche Zwecke.

Wenige Jahre später zog die TRAMAG in größere Räumlichkeiten unweit des Nürnberger Hauptbahnhofes. Zwischen 1925 und 1938 wuchs die kleine Werkstatt zu einem etablierten Transformatoren-Entwickler an, der sich über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht hatte.

Arisierung 1938 

Als Unternehmer jüdischer Herkunft war Hans Magnus nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 von den ständig zunehmenden Restriktionen betroffen. Mit Erlass des „Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung“ am 6. Juli 1938 sah er sich schließlich gezwungen, sein Unternehmen zu verkaufen. Als sich Hans Magnus hierfür auf Geschäftsreise begab, wurde die TRAMAG im Zuge einer Intrige von Hanns König, dem Adjutanten des Nürnberger Gauleiters Julius Streicher, und zweier Strohmänner weit unter Wert verkauft. Ab dem 19. November 1938 wurde es Hans Magnus und seiner Familie verboten, das Unternehmen zu betreten. Am 29. November 1938 wurde das Unternehmen an Paul Metz weiterverkauft. In Unkenntnis der vorangegangenen Enteignung übernahm der Nürnberger Ingenieur die TRAMAG und wandelte sie in die die „Paul Metz Transformatoren- und Apparatebau“ um, aus dem in den folgenden Jahrzehnten die Weltmarke „Metz“ entstand.

Hans Magnus entging dank familiären Beziehungen der Deportation und verbrachte den Zweiten Weltkrieg in seinem Privathaus.

Neubeginn 1947 
Mit Ende des Zweiten Weltkrieges erhielt Hans Magnus wieder die rechtliche Grundlage, sein Unternehmen zurückzufordern. Das ehemalige Firmenareal war durch Luftangriffe völlig zerstört. Auf Anordnung der amerikanischen Militärverwaltung und mit Unterstützung von Paul Metz konnte die TRAMAG an einem neuen Standort an der Wiesentalstraße in Nürnberg ab 1946 wieder aufbauen. Gemeinsam mit seinem ersten Mitarbeiter Karl Ammon nahm die TRAMAG am 12. Juli 1947 wieder den Betrieb auf. Bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 hatte das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Die Ära Karl Ammon (1949–1980) 

Nach dem Tod von Hans Magnus am 17. Oktober 1949 übernahm sein Sohn Gert Magnus gemeinsam mit Karl Ammon das Unternehmen. Die Geschäftsführung fiel an Karl Ammon, während Gert Magnus stiller Teilhaber wurde.

Ein besonders wichtiger Auftrag kam Ende der 1940er Jahre von der US Army. Sämtliche amerikanischen Geräte wurden mit einer Spannung von 110 Volt betrieben, das europäische Netz wurde aber mit 220 Volt gespeist. Die für die Umwandlung benötigten Kleintransformatoren wurden bis in die 1990er Jahre in großer Zahl von der TRAMAG hergestellt. Der Auftrag war ein wichtiger Faktor für den folgenden Aufschwung. Daneben wurden weiterhin Transformatoren für verschiedene Einsatzbereiche entwickelt und natürlich stellten die Regler für die Modelleisenbahnen auch nach dem Krieg einen beachtlichen Anteil der Jahresproduktion dar.

In den folgenden Jahren wurde auch die TRAMAG Teil des deutschen Wirtschaftswunders und konnte die Umsätze zwischen 1949 und 1954 nahezu verzehnfachen. Trotz gelegentlicher Serienproduktionen, festigte sich in den 1950er Jahren der Ruf der TRAMAG als Spezialist für Sonderkonstruktionen und Neuentwicklungen. Deswegen musste sich Karl Ammon immer wieder nach neuen Geschäftsfeldern umsehen und begann 1955 mit der Drosselproduktion. In den folgernden Jahrzehnten wurden Transformatoren für Funkwagen der Bundeswehr und Sondertransformatoren für nahezu alle Großkonzerne der Region entwickelt und hergestellt.

Die Ära Joachim Ammon (1980–2007) 
Anfang der 1970er Jahre trat mit Joachim Ammon schließlich die dritte Generation in das Familienunternehmen ein. In dieser Dekade des Übergangs deutete sich erneut eine notwendige Neuausrichtung an. Bis Ende der 1970er Jahre gingen auch die beiden verbliebenen traditionellen Geschäftsbereiche der Spielwarenindustrie und der US-Transformatoren immer weiter zurück. Zwar belieferte die TRAMAG mittlerweile 70 % der Werften mit Schiffstransformatoren; doch den Rückgang der beiden Hauptsparten konnte auch dieser Erfolg nicht vollständig kompensieren. Gleichzeitig begann in diesen Jahren der Vertrieb sogenannter SPS-Schaltschränke von Bosch. Diese verkauften sich so erfolgreich, dass die TRAMAG ab 1981 eigene Schaltschränke herstellte. Zudem wurden die Drosseln zu einer immer wichtigeren Produktsparte und ein zunehmendes Alleinstellungsmerkmal des Nürnberger Unternehmens.

Die Wandlungsfähigkeit der TRAMAG ermöglichte Anfang der 1980er Jahre eine weitere Expansion. Da diese in der Wiesentalstraße nicht möglich war, zog das Unternehmen am 1. März 1983 in neue Produktionsräume nach Fürth-Höfles.

Mit dem Ende des Kalten Krieges mussten sich auch die deutschen Transformatorenhersteller mit der Konkurrenz aus Osteuropa auseinandersetzen. Trotz deutlicher Umsatzrückgänge investierte die TRAMAG in ein Tochterunternehmen in der Tschechischen Republik. Bis heute ist die Bohemia Trafo ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens.

Im Winter 2003 stand eines der prestigeträchtigsten Energieprojekte der Stadt Fürth auf der Kippe. Auf dem Schuttberg am Main-Donau-Kanal ist ein moderner Solarpark errichtet worden. Allerdings funktionierten die aus Italien bestellten Transformatoren nicht. Bis zum Jahreswechsel musste Strom fließen, sonst würde die Finanzierung scheitern. Obwohl die TRAMAG bislang keinen Kontakt zur Solarindustrie hatte, erklärte sich Joachim Ammon dazu bereit, das Problem zu lösen. Mit diesem Projekt für den Solarberg Fürth gelang der Einstieg in die Solartechnik.

Von 2008 bis heute 
Im Jahr 2008 übernahm mit Stefan Ammon die vierte Generation die Geschäftsführung, nachdem er bereits 2005 an der Seite seines Vaters in das Unternehmen eingetreten war. Nach dem Wegbruch der Fördermittel für die Solarindustrie stand die TRAMAG einmal mehr vor der Notwendigkeit einer Neuorientierung. In den folgenden Jahren entwickelte sich die TRAMAG zu einem vielseitigen Spezialunternehmen für Transformatorentechnik.

Das Unternehmen heute 

Die TRAMAG GmbH & Co. KG gilt heute als Spezialist für kundenspezifische Lösungen im Bereich des Wickelgutes, insbesondere der Transformatorentechnik. Mit etwa 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie dem Tochterunternehmen in der Tschechischen Republik bedient das Unternehmen Kunden in neun verschiedenen Kernbranchen.

Produkte

Transformatoren 

 Steuertransformatoren
 Trenntransformatoren
 Sondertransformatoren
 Schiffstransformatoren
 Transformatoren für medizinisch genutzte Räume
 Anlass-Transformatoren
 Ofen-Transformatoren
 Step-up und Step-down Trafoeinheiten

Drosseln 

 Glättungsdrosseln
 Umrichtdrosseln
 Sonderkonstruktionen
 Filterdrosseln
 Netz- und Kommutierungsdrosseln
 Sinusfilterdrosseln

Wickelgüter 

 Luftspulen
 Ein- und Dreiphasen-Netzgeräte
 Gleichspannungsversorgung, Einschaltstrombegrenzer
 Gleichspannungsmodule
 Maschinensteuerung
 Auswerteelektronik und Prozesssteuerung

Einsatzbereiche

Antriebs- und Automatisierungstechnik 
Transformatoren, Filter und Drosseln spielen in der Antriebstechnik eine wichtige Rolle. Sie tragen in der Antriebstechnik wesentlich zum energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb bei. Sie sichern die Stromversorgung und -qualität.

Maschinen- und Anlagenbau 
Im Fertigungsprozess gewährleisten Transformatoren und Drosseln den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Die Maschinenbaubranche ist ein traditionelles Kerngebiet der TRAMAG.

Medizintechnik 
Medizinische Geräte, wie Computertomographen oder Dialyseapparate benötigen eine zuverlässige und Konstante Stromversorgung. Diese wird durch spezielle Transformatoren gewährleistet. Durch die Nähe zu Erlangen, einem der bedeutenden Standorte für Medizintechnik ist die TRAMAG seit Jahren in diesem Bereich vertreten. Um einen dauerhaft geräuschlosen Betrieb zu ermöglichen, wurde die Konstruktion mit einer speziellen Zugverspannung geplant, welche ohne Schweißnähte auskommt. Ein Thermoschalter gewährleistet dabei, dass die Medizintransformatoren nicht überhitzen. So erhalten medizinische Einrichtungen ein Produkt, welches einen geräuschreduzierten Betrieb ermöglicht und unterschiedliche Ausgangsströme bietet.

Erneuerbare Energien 
Dank des Engagements für den Solarberg Fürth ist die TRAMAG seit zwei Jahrzehnten auch im Bereich erneuerbare Energien erfolgreich. In Photovoltaik- und Windkraftanlagen sorgen Transformatoren für eine effiziente Übertragung der gewonnenen Energie.

Schiffsbau 
Unter der Leitung von Joachim Ammon gewann die TRAMG große Werften als Kunden. Bis heute sorgen spezielle Transformatoren für die stabile Stromversorgung der Onboard-Systeme von Hochseeschiffen.

Speicher- und Ladetechnik 
Das Be- und entladen von Batterien, sowie die Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom ist ein sensibler Bereich, der spezielle Transformatoren benötigt.

Prüfanlagen und Testsysteme 
Die Qualitätsprüfung elektronischer Komponenten ist auf eine stabile Stromversorgung angewiesen, die insbesondere durch Drosseln gesichert wird.

Energieversorgungssysteme 
Die TRAMAG sorgt mit speziellen Transformatoren für eine sichere Energieversorgung und vermeidet den Stillstand von Betriebsmitteln.

Individuelle Anwendungen 
Die Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Transformatoren stellt die Kernkompetenz des Unternehmens dar.

Weblinks 
 Website TRAMAG GmbH & Co. KG

Einzelnachweise 

Gegründet 1923
Unternehmen (Fürth)